Hektór (görögül Έκτωρ) trójai herceg, Priamosz király és Hekabé legidősebb gyermeke. Többek között Parisz és Kasszandra bátyja a görög mitológiában. 

Andromakhé férje, akitől született egy gyermeke is, Asztüanax. A trójai háború kitörése előtt megválasztották a trójai vár parancsnokának. A legnagyobb trójai hőst tisztelték benne, aki kardjával kiontotta a tíz évig elhúzódó nagy háború első áldozatának vérét. A háború még csak formálódott, mégis az olümposzi istenek kiválasztották támogatottjaikat. Hektór Apollón isten támogatását élvezte, és sokszor szüksége is volt erre a természetfölötti segítségére. A nagy hős rengeteg görög életét kioltotta a harcok alatt. 

Így történt egyszer, hogy az akháj tábor egyik legnagyobb és legerősebb hőse, Aiasz párbajra hívta ki a trójai herceget. A borzalmas összecsapás több mint egy napig tartott, és mindkét felet meggyötörte. Sebesüléseket ejtettek és kaptak, de nem tudták földre kényszeríteni a másikat. 

Egy másik ismert harcjelenetben Hektór megölte az Akhilleusz páncélzatában küzdő Patrokloszt. A sértődött akháj hős ugyanis nem volt hajlandó harcba menni, azonban amikor megtudta, hogy legjobb barátját megölte a trójai herceg, azonnal párbajra hívta a trónörököst. A harc ismét gigászi küzdelem lett, és az istenek is harcoltak egymás érdekei ellen, azonban most Apollón nem tudta érvényesíteni segítségét a többi istennel szemben, így a bosszúvágytól égő Akhilleusz megölte Hektórt. 

A véres párbaj után az akháj hős harci kocsija után kötötte a herceg holttestét és háromszor végigvonszolta Trója falai körül. Bosszúból azt is elhatározta, hogy nem adja vissza Hektór testét a trójaiaknak, ezzel megakadályozva, hogy a herceg átkelhessen az Alvilág
folyóján. Azonban az istenek, főleg Apollón erős nyomásának engedve a kilencedik napon kiadta a testet. Ebben az is közrejátszott, hogy Priamosz király személyesen ment el Akhilleusz sátrába könyörögni gyermeke testéért. Apollón a holtat megőrizte romlatlan állapotban, hogy tisztességgel el tudják temetni.

Családfa 

Homéroszi alakok
Trója